Toponímia:
 Valverde (Sicília), municipi italià a la província de Catània
 Valverde (República Dominicana), província de la República Dominicana
 Espanya:
 Valverde (El Hierro), municipi de les illes Canàries al nord-est de l'illa del Hierro
 Valverde (Madrid), barri de la vila de Madrid
 Valverde de Alcalá, municipi de la comunitat autònoma de Madrid
 Valverde de los Arroyos, municipi de la província de Guadalajara a la comunitat autònoma de Castella-La Manxa
 Valverde de Burguillos, municipi de la província de Badajoz a la comunitat autònoma d'Extremadura
 Valverde del Camino, municipi de la província de Huelva a la comunitat autònoma d'Andalusia
 Valverde de Campos, municipi de la província de Valladolid a la comunitat autònoma de Castella i Lleó
 Valverde-Enrique, municipi de la comarca de Sahagún (província de Lleó, Castella i Lleó)
 Valverde del Fresno o Valverde do Fresno, municipi de la Vall de Xàlima a la província de Càceres
 Valverde de Júcar, poble de la província de Conca al costat de l'embassament d'Alarcón
 Valverde de Leganés, municipi de la província de Badajoz a la comunitat autònoma d'Extremadura
 Valverde de Llerena, municipi a la comarca de Campiña Sur (província de Badajoz, Extremadura)
 Valverde del Majano, municipi de la província de Segòvia a la comunitat autònoma de Castella i Lleó
 Valverde de Mérida, municipi de la província de Badajoz a la comunitat autònoma d'Extremadura
 Valverde de Valdelacasa, municipi de la província de Salamanca a la comunitat autònoma de Castella i Lleó
 Valverde de la Vera, municipi de la província de Càceres a la comunitat autònoma d'Extremadura
 Valverde de la Virgen, municipi de la província de Lleó a la comunitat autònoma de Castella i Lleó
 Biografies:
 Primer cognom:
 Alejandro Valverde Belmonte (Las Lumbreras, 1980), ciclista murcià
 Cecilio Valverde Mazuelas (Còrdova, 1927 - 2001), polític i advocat espanyol que fou President del Senat
 Ernesto Valverde Tejedor (Viandar de la Vera, 1964), futbolista i entrenador espanyol
 José María Valverde Pacheco (Valencia de Alcántara, 1926 - Barcelona, 1996), poeta, assagista, crític literari, historiador de les idees i traductor espanyol
 Julián García Valverde (Madrid, 1946), polític espanyol que fou Ministre de Sanitat i Consum
 Llorenç Valverde Garcia (Felanitx, 1953), matemàtic i informàtic mallorquí
 María Valverde Rodríguez (Madrid, 1987), actriu espanyola
 Roberto Valverde Maestra (Baza, 1966), futbolista andalús que ocupava la posició de davanter
 Vicente Valverde (1498 - 1541), dominic espanyol que va acompanyar Francisco Pizarro en la conquesta del Perú
 Víctor Valverde o Carmel Valverde i Mellado (Mataró, 1938), actor
 Segon cognom:
 Juan Ignacio Barrero Valverde (Mèrida, 1943), polític, advocat i professor universitari
 Xosé Fernando Filgueira Valverde (Pontevedra, 1906 - 1996) escriptor, investigador, erudit i crític gallec